A 4-a ediție a Campionatului Mondial de Handbal Masculin s-a desfășurat în perioada 1 martie-12 martie 1961 în RFG. Echipa României a câștigat campionatul după ce a învins în finală echipa Cehoslovaciei cu scorul de 9 - 8 și a devenit pentru prima dată campioană mondială.

Runda preliminară

Runda principală

Runda Finală

Clasament general

Legături externe
 Statistici CM Handball 1961

1961 în handbal
Competiții de handbal
Sport în Germania